Jack Cade – rivoluzionario irlandese
 Lance Cade – wrestler statunitense
 Toni Cade Bambara – scrittrice, docente e attivista sociale statunitense

Pagine correlate
 Cadè